Termin bidirekciona hidrogenaza ima više značenja.
 Vodonik dehidrogenaza, enzim
 Feredoksin hidrogenaza, enzim